Doubs steht für:

 Doubs, schweizerisch-französischer Fluss
 Département Doubs, nach dem Fluss benanntes französisches Département
 Doubs (Gemeinde), französische Gemeinde im Département Doubs

Siehe auch:
 Dubs